Gud har flere betydninger:

 Gud (højere væsen) – Et højere væsen der kan gøre overnaturlige eller uforklarlige ting og som typisk er udødelig
 Gud (monoteistisk) – den eneste gud i de abrahamitiske religioner jødedommen, kristendommen, islam, bahá'í, sikhisme, og en række andre religiøse retninger
 Gud Fader – den ene person i den kristne Treenighed
 JHWH (tetragrammaton), Jahve - betegnelse for Guds hebraiske egennavn. Inden for jødisk tradition er navnet JHWH forbudt at udtale uden for templet i Jerusalem, men skal erstattes ved højtlæsning med ordet Adonaj ("Herren"), Hashem ("Navnet") e.l.
 Jehova, Herren (samme som JHWH) – danske betegnelser for den kristne gud
 Himmelske Moder – også kaldet Gud Moder

Se også 
 :Kategori:Guder